Als Europameisterschaft 1984 oder EM 1984 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1984 stattfanden:

 Badminton-Europameisterschaft 1984 in Preston (Großbritannien) 
 Bob-Europameisterschaft 1984 in Innsbruck (Österreich)
 Curling-Europameisterschaft 1984 in Morzine (Frankreich)
 Dreiband-Europameisterschaft 1984 in Löwen (Belgien)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1984 in Rosenheim, Garmisch-Partenkirchen, Füssen und Bad Tölz (Deutschland)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1984 in Larvik (Norwegen)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen 1984 in Alma-Ata (UdSSR)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1984 in Budapest (Ungarn)
 Faustball-Europameisterschaft 1984 in Binningen (Schweiz)
 Formel-2-Europameisterschaft 1984
 Fußball-Europameisterschaft 1984 in Frankreich
 Fußball-Europameisterschaft der Frauen 1984
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 1984
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1984 in Kiew, Leningrad, Minsk und Moskau (UdSSR)
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1984 in Heilbronn, Ludwigsburg, Böblingen und Ulm (Deutschland)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1984 in Vitoria-Gasteiz (Spanien)
 Feldhockey-Europameisterschaft der Damen 1984 in Lille (Frankreich)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 1984 in Edinburgh (Großbritannien)
 Judo-Europameisterschaften der Frauen 1984 in Pirmasens (Deutschland)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1984 in Lüttich (Belgien)
 Karate-Europameisterschaft 1984 in Paris (Frankreich)
 Motorrad-Europameisterschaft 1984
 Poolbillard-Europameisterschaft 1984 in London (Großbritannien)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1984 in London (Großbritannien)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1984 in Hol (Norwegen)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1984 in Olang (Italien)
 Ringer-Europameisterschaften 1984 in Jönköping (Schweden) 
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1984 in Wien (Österreich)
 Skeleton-Europameisterschaft 1984 in Winterberg (Deutschland)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1984 in Dublin (Irland)
 Taekwondo-Europameisterschaften 1984 in Stuttgart (Deutschland)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1984 in Moskau (UdSSR)

!Europameisterschaft 1984
1984